Plus hace referencia a varios artículos:

 Plus (banda), grupo argentino de rock pesado.
 PLUS (red interbancaria)
 Movistar+, plataforma de TV de pago.
 Plus (supermercados), cadena de establecimientos

Además
Plus Ultra